Meistriliiga 2001 foi a 11ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o Flora Tallinn.

Classificação Final 

 * Vencedor da Copa da Estônia

Campeão

Promoção/Rebaixamento playoff

Artilharia 
1. Maksim Gruznov      (Trans Narva) -     37
2. Andrei Krõlov     (TVMK Tallinn) -      23
3. Toomas Krõm  (Levadia Maardu) -    20
4. Dmitri Ustritski    (Tulevik Viljandi) - 16
5. Aleksandr Kulik   (Flora Tallinn) - 14
=. Vladimir Tšelnokov      (Levadia Maardu) -   14

2001
2001 no futebol
Desporto na Estônia em 2001